Foxtrot kan henvise til og have flere betydninger:

 Foxtrot – en pardans og musikstil af amerikansk oprindelse.
 Foxtrot (album) – musikalbum fra musikgruppen Genesis.
 Foxtrot (gangart) – gangart for heste.
 FoxTrot (tegneserie) – amerikansk tegneserie.
 Foxtrot (ubåd) – NATO benævnelse for sovjetisk ubåds klasse.
 Foxtrot – bogstavet F i NATO's fonetiske alfabet